Schwellung steht für:

 Ödem, umgangssprachlich wird ein Ödem meistens als Schwellung bezeichnet
 Tumor, medizinisch kann ein Tumor auch als Schwellung bezeichnet werden
 Entasis, in der Architektur die Wölbung des Schaftes einer Säule